Diego Schwartzman era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Marin Čilić.

In finale Marin Čilić ha sconfitto Milos Raonic con il punteggio di 7-63, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Milos Raonic (finale)
  Marin Čilić (campione)
  Diego Sebastián Schwartzman (semifinale)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)

 Viktor Troicki (semifinale)
 Bernard Tomić (quarti di finale)
 Borna Ćorić (primo turno)
 Steve Darcis (quarti di finale)

Qualificati 

  Riccardo Bellotti (primo turno)
  Daniel Brands (primo turno)

 Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
 Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Lucky loser 
  Mohamed Safwat (primo turno)

Wildcard 

  Marin Čilić (campione)
  Márton Fucsovics (primo turno)

 Cem İlkel (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2017